Бахрайч:

 Бахрайч — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Бахрайч — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.